Nessebar  peut désigner plusieurs lieux situés en Bulgarie :
 la ville de Nessebar ;
 la commune de Nessebar.